

Примітки 

Третій Рейх
Звання